Сабаево () — название населённых пунктов в России:

Башкортостан 
 Сабаево — деревня в Гафурийском районе.
 Сабаево — село в Буздякском районе.
 Сабаево — деревня в Мишкинском районе.

Мордовия 
 Сабаево — село в Кочкуровском районе.